Felix, Net i Nika oraz Zero Szans – szesnasty tom książek science fiction dla dzieci i młodzieży Felix, Net i Nika, autorstwa Rafała Kosika. Premiera odbyła się 23 listopada 2022 roku. Data wydania książki wraz z opisem fabuły pojawiły się na profilu Facebook serii, 17 października 2022 roku. Książka liczy 398 stron. Według informacji przekazanych przez wydawnictwo Powergraph, wydanie ścisłej kontynuacji lektury jest planowane w pierwszym kwartale 2023 roku.

Fabuła 
Felix, Net i Nika wyruszają na szaloną wyprawę na drugi koniec świata. Doświadczają Bangkoku, Sajgonu, street foodu, wrednych małp, śmierdzących durianów, tuk-tuków, opuszczonych wieżowców, yakuzy oraz gangu mnichów, eleganckich hoteli oraz kwatery z latającymi karaluchami, bazarów, krokodyli w kanałach Menamu i ruin zagubionych w dżungli świątyń, oplecionych korzeniami drzew i pajęczynami pająków, aby odnaleźć przyjaciółkę zaginioną w trakcie lotu do Azji.

Rozdziały 

 Przerwany lot
 Myślę, że podążają za nami
 Jakby coś się działo, krzycz
 Pływająca wioska
 Żeby wsiąść, trzeba najpierw wysiąść
 One day in Bangkok
 Czarna Rzeka w Pionowym Lesie
 Oni chyba mają łomy
 Czy to jest porwanie?
 Niezły Sajgon
 Ten pociąg jedzie w przeciwnym kierunku
Posłowie

Przypisy 

Felix, Net i Nika
Science fantasy